Louis Dauvergne (1828–1899) – francuski malarz
 Louis Dauvergne (1854–1903) – francuski architekt